Переяславка:

 Переяславка — посёлок городского типа, центр района имени Лазо Хабаровского края России.
 Переяславка — военный аэродром в Хабаровском крае.